Orleans Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orleans Township (Indiana)
 Orleans Township (Iowa)
 Orleans Township (Michigan)
 Orleans Township (Nebraska)